De afdaling voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 1994 vond plaats op 13 februari 1994 op de skipistes van Kvitfjell nabij Lillehammer.

De Olympische titel op de afdaling ging naar Tommy Moe, De Noor Kjetil André Aamodt  en de Canadees Ed Podivinsky vervolledigden het podium. Uittredend olympisch kampioen Patrick Ortlieb eindigde op de vierde plaats, terwijl wereldkampioen Luc Alphand moest tevreden zijn met de achtste plaats.

Uitslag 

Mannen afdaling